Walt Disney Theatre est le nom de plusieurs salles de spectacles de type cinéma ou théâtre liées à la Walt Disney Company.

 Walt Disney Theatre à bord du Disney Magic
 Walt Disney Theatre à bord du Disney Wonder
 le Walt Disney Theatre du parc Disney-MGM Studios en Floride.
 le Walt Disney Modular Theater, une salle du California Institute of the Arts.

 Le théâtre New Amsterdam Theatre à New York, propriété de Disney, qui l'a restauré et l'utilise pour des comédies musicales. Il est parfois surnommé à tort Walt Disney Theatre.

Il existe aussi un Walt Disney Concert Hall, œuvre de Frank Gehry, nommé en raison du don des héritiers de Walt Disney ayant permis sa construction et qui accueille à proximité de l'hôtel de ville de Los Angeles, l'orchestre philharmonique de la ville.

Disney